Czechoslovakia steht für:

 englische Transkription der Tschechoslowakei
 (2315) Czechoslovakia, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Miss Czechoslovakia
 Czechoslovakia International
 Czechoslovakia 1968